Olive se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edgar William Olive
 Lindsay Shepherd Olive